IQQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chucumata, Iquique Diego Aracena, Cile